En , Anielew désigne :

 Anielew est un village dans la voïvodie de Grande-Pologne,
 Anielew est un village dans la voïvodie de Mazovie.